Зиблікевич — українське та польське прізвище.

 Зиблікевич Євген — громадсько-політичний діяч
 Зиблікевич Миколай — польський політичний діяч українського походження.

Українські прізвища
Польські прізвища